Парраль — топоним:

 Парраль (Чили)
 Парраль (Мексика)

См. также
 Эль-Парраль